Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Duval () :
le comté de Duval, situé dans l'État de Floride ;
le comté de Duval, situé dans l'État du Texas.